Polling kan syfta på:

 Pollning – ett begrepp inom programmering
 Polling, Mühldorf – en kommun i Landkreis Mühldorf am Inn i Oberbayern i Tyskland
 Polling, Weilheim-Schongau – en kommun i Landkreis Weilheim-Schongau i Oberbayern i Tyskland
 Polling im Innkreis – en kommun i Österrike
 Polling in Tirol – en kommun i Österrike